Synasterope är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Louis S. Kornicker 1974. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Priontoleberis. Enligt Catalogue of Life ingår Synasterope i familjen Cylindroleberididae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Cylindroleberidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Synasterope